Села:
 Проскурівка — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Проскурівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район